Песма Евровизије 1962. било је 7. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 18. марта 1962. у Виља Лувињи у Луксембургу у истоименом главном граду. Био је то први пут да је Луксембург домаћин такмичења и први пут да је организовала држава са мање од 500 хиљада становника. Водитељ такмичења је била Мирејл Деланој.

Истих 16 земаља је учествовало као и 1961. године. Француска је остварила своју трећу победу са освојених 26 поена. Али француска телевизија одбија да организује такмичење 1963. године.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1962.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1962.